Брей (; ; ):

Топонимы 
 Брей () — город в ирландском графстве Уиклоу.
 Брей () — деревня на острове Мейнленд (Шетландские острова).
 Брей () — остров Канадского Арктического архипелага.
 Брей () — тауншип в округе Пеннингтон (штат Миннесота, США).
 Брей () — коммуна во французском департаменте Эна.

Фамилия 
 Брей, Анна Элиза (1790—1883) — английская писательница.
 Брей, Владимир Васильевич (Уолтер) (1886—1938) — теннисист, офицер.
 Брей, Георгий Васильевич (Джордж) (1880—1954) — российский и британский спортивный деятель, победитель первых Всероссийских состязаний в лаун-теннис.
 Брей, Джон (1875—1945) — американский легкоатлет, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1900 года.
 Брей, Джон Фрэнсис (1809—1895) — английский экономист, социалист-утопист.
 Брэй, Джон Рэндолф (1879—1978) — американский мультипликатор.
 Брей, Йорг (Старший) (ок. 1475 / 1480 — 1537) — художник и гравёр XVI века, представитель Дунайской школы.
 Брей, Реджинальд (1440—1503) — английский архитектор.

См. также 
 Викарий из Брея — английский священник, четырежды менявший религию; имя нарицательное. 
 Брей Уондерерс — ирландский футбольный клуб из города Брей.
 Брей-ан-Ланнуа
 Брей-ан-Тьераш
 Брей-сюр-Руайя (кантон)
 Брей-Хед
 Брёй
 Брай ()
 Брэ

Примечания